Atirro puede referirse a:

 Pueblo de Atirro, reducción indígena de Costa Rica.
 Río Atirro, río de Costa Rica.